Nulles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nulles (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Nulles (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar